Mary Bevis e Joyce Fitch hanno battuto in finale Nancye Wynne Bolton e Thelma Long 9-7, 6-4.

Teste di serie 

 Nancye Wynne Bolton /  Thelma Long (finale)
 Mary Bevis /  Joyce Fitch (Campionesse)

 Nell Hopman /  Dulcie Whittaker (semifinali)
 Joan Hartigan /  Alison Hattersley (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1946